The Outfit est une famille du crime organisé à Chicago ;
 The Outfit est un jeu vidéo d'action en équipe développé pour la Xbox 360 de Microsoft, sorti en 2006 ;
 The Outfit (Échec à l'organisation) est un film américain réalisé par John Flynn en 1973 ;
 The Outfit est un film américain réalisé par J. Christian Ingvordsen et sorti en 1993 ;
 The Outfit est un film américain réalisé par Graham Moore et sorti en 2022.